Сюдек () — фамилия. Известные носители:

 Сюдек, Дорота (урождённая Загурская) (род. 1975) — польская фигуристка-парница, впоследствии тренер и технический специалист ИСУ; супруга Мариуша Сюдека.
 Сюдек, Мариуш (род. 1972) — польский фигурист-парник, впоследствии тренер и технический специалист ИСУ; муж Дороте Сюдек.